Le mausolée romain d'Ausium est un mausolée antique situé à Akbou, dans la wilaya de Béjaïa, en Algérie. Il a été construit au .

Histoire 
Le mausolée romain d'Ausium est composé d'une seule chambre en pierres de taille, élevée sur une base à quatre gradins. Chacun des quatre murs est flanqué d'une fausse porte encadrée d'un chambranle à nervures, où on remarque des symboles : croix gammées ou strigiles entourés d’un cercle. La corniche est composée d’une rangée de pierres de taille remarquablement bien sculptées et décorées par des moulures. Le toit pyramidal est toujours en pierres de taille bien agencées.

Il existe l'emplacement de colonnes et chapiteaux aujourd’hui disparus. En 1860, le baron Henri Aucapitaine, hôte du Bachagha Ben Ali Cherif, était très impressionné par ce monument; dans une note écrite, il estime l'âge du mausolée à 1800 ans, soit le début de l'ère chrétienne. Unique dans la région et assez bien conservé, mis à part le toit qui est en partie détruit et certaines des fausses portes défoncées.

Description 
Vestige remarquable de la période romaine, attribué à la famille numide romanisée de Firmus, il se signale au milieu de la vallée de la Soummam.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Mausolée royal de Maurétanie
 Medracen

Liens externes 
 Le mausolée piton en danger, la dépêche de Kabylie, 22 décembre 2012
 

Mausolée en Algérie
Numidie
Monument funéraire antique romain